Gatika är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Gatika ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gatika är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jata,  meter över havet,  km nordost om Gatika. Runt Gatika är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km söder om Gatika. Omgivningarna runt Gatika är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien